A Temporada de Fórmula 3000 de 1989 foi a quinta na história da categoria. Teve como campeão o francês Jean Alesi, da Eddie Jordan Racing, que terminou empatado em pontos com seu compatriota Érik Comas, porém terminou à frente nos critérios de desempate (3 vitórias, contra 2 do piloto da DAMS).

O campeonato foi realizado entre 9 de abril e 22 de outubro de 1989, sendo realizadas 10 etapas, iniciando em Silverstone e se encerrando em Dijon-Prenois.

Equipes e pilotos

Classificação

Notas
 Martin Donnelly perdeu sua vitória em Vallelunga e foi desclassificado após o bico de seu carro não ter sido verificado no crash-test. Fabrizio Giovanardi herdou a posição.
 Além de Donnelly, Jean Alesi e Éric Bernard disputariam uma corrida de Fórmula 1 pela primeira vez: no GP da França, Alesi, que correu pela Tyrrell, surpreendeu ao chegar em quarto lugar, enquanto Bernard (Lola-Lamborghini) e Donnelly (Arrows-Ford) terminaram 3 voltas atrás de Alain Prost, vencedor da prova.

Ligações externas
 Informações da temporada

1989 no automobilismo
1989